Příjmení Ackerman nebo Ackermann (něm. oráč) nosí více různých osobností:

 George W. Ackerman (1884–1962) – americký fotograf
 Harry Ackerman (1912–1991) – americký televizní producent
 Josef Ackermann – rozcestník
 Konrad Ernst Ackermann (1712–1771) – německý divadelní herec a ředitel vlastního divadla
 Rosemarie Ackermannová (* 1952) – německá sportovkyně-atletka
 Rudolf Ackermann (1764–1834) – německý tiskař, působící v Londýně
 Tony Ackerman – americký kytarista
 Wilhelm Friedrich Ackermann (1896–1962) – německý matematik

fiktivní nositelé 
 Levi Ackerman – postava z mangy Attack on Titan
 Kenny Ackerman – postava z mangy Attack on Titan
 Mikasa Ackerman – postava z mangy Attack on Titan

jiný význam
 Der Ackermann aus Böhmen, Oráč z Čech – středověká báseň Jana ze Žatce
 Ackermannova funkce
 Ackermannovo sdružení

Německá příjmení
Židovská příjmení